Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2011 года  прошёл в Ла-Кутюре с 13 по 21 августа по круговой  системе.  В нём приняли участие 12 спортсменов, среди них граждане Гваделупы и Камеруна.  По правилам Французской Федерацией шашек (FFJD), возможно участие иностранца в  чемпионате, если он живёт во Франции не менее трех лет. Флобер Ндонзи живёт во Франции с 2004 года.

 —  Арно Кордье

 —  Оскар Лоньон

 —  Флобер Ндонзи

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2011 году
2011 год в шашках
Спорт в Ла-Кутюре